Намбу:

Топонимы 
 Намбу — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Аомори.
 Намбу — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Яманаси.
 Намбу — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Тоттори.

Персоналии 
 Намбу — японский самурайский род.
 Намбу, Кидзиро (1869—1949) — японский военный и оружейник.
 Намбу, Йоитиро (1921—2015) — японский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2008 года.
 Намбу, Тюхэй (1904—1997) — японский легкоатлет, олимпийский чемпион.

Другое 
 «Намбу» — марка японских пистолетов:
 Намбу Тип 14.
 Намбу Тип 94.